Distretto di Daman – distretto dell'Afghanistan
Distretto di Daman – distretto dell'India